Сальбе́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011), 2420 осіб (2016).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 15 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 845 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2198,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сальбеф на сайті французького Національного інституту географії
 Сальбеф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сальбеф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сальбеф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сальбеф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда